Алексей Анатольевич Снигирёв (19 января 1968, Псков, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник псковского «Машиностроителя», за который и начал выступать в 1985 году. В 1986—1988 играл за рязанский клуб «Сапфир»/«Торпедо», в 1989 вернулся в «Машиностроитель». За сезон в псковском клубе забил 8 мячей. Хорошо себя проявил в товарищеском матче с командой Высшей лиги московским «Динамо»: забил гол и произвёл впечатление на тренера москвичей Анатолия Бышовца, результатом чего стало приглашение в столичный клуб.

В 1989—1991 был в московском «Динамо», но за главную команду провёл только один матч и закончил сезон-1991 в первой лиге в тюменском «Геологе».

В 1992—1993 выступал за украинский «Верес» Ровно, затем вернулся в Россию, где провёл три матча в 1993 году в высшей лиге за «КАМАЗ», сезон окончил в московском «Интерросе». В клубе, сменившем название на «Техинвест-М» Московский, а затем на «Московский-Селятино» провёл следующие два года.

В 1995 году перешёл в московский «Локомотив». В первом же матче забил победный гол в матче с «Динамо-Газовиком». В 1997 году потерял место в основном составе. В дальнейшем играл за различные российские клубы низших лиг, белорусский «Неман» (Гродно) (2003—2004). В последнее время играл за российские любительские клубы «Троицк» (Троицк), «Сенеж» (Солнечногорск).

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1995
 Обладатель Кубка России: 1996
 В 1998 году с 32 мячами стал лучшим бомбардиром второго дивизиона.
 В 2004 году стал лучшим бомбардиром ЛФК «Троицк-2001».

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на www.bronepoezd.ru
 «Алексей Снигирев в дубле „Локо“ играл и Кубок России выигрывал!»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Спартак» Рязань
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК БСК
Игроки ФК «Металлург» Выкса
Игроки ФК «Неман» Гродно